Serapicos peut désigner :
au Portugal :
Serapicos, paroisse civile de la municipalité de Bragance, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Serapicos, paroisse civile de la municipalité de Valpaços, située dans le district de Vila Real et la région Nord.